Oedip a fost un rege mitic al Tebei. Mitul său a inspirat numeroși artiști. Numele său poate fi întâlnit într-unul din următoarele contexte:
Oedip (mitologie), erou din mitologia greacă.
Oedip (operă), operă a compozitorului George Enescu
Oedip rege, piesă de teatru scrisă de Sofocle
Oedip (Seneca), piesă de teatru scrisă în limba latină de Seneca cel Tânăr
Oedip (John Dryden), piesă de teatru a dramaturgului englez John Dryden, din epoca Restaurației engleze.
Oedip (Corneille), piesă de teatru scrisă de Pierre Corneille
Oedip rege (operă), operă a compozitorului Igor Stravinsky
Complexul Oedip, teorie în psihologie formulată de Sigmund Freud
Oedipus Records, o casă de discuri
Oedipus, un cântec de Regina Spektor, de pe un album al acesteia apărut în 2002